Sárköz vagy Tolnai-Sárköz: földrajzi táj Magyarországon
Sárköz mint néprajzi táj Magyarországon:
Sárköz
Kalocsai Sárköz
Sárköz vagy Szatmári Sárköz: földrajzi táj Romániában 
Sárköz: város Romániában

A magyar néprajztudomány történetében, a néprajzi irodalomban a Duna tájékán két Sárköz is szerepelt:
Az ún. Tolnai-Sárköz: A magyar közvélemény és a néprajztudomány számára leginkább a Tolna megyei kistájat, Alsónyék, Decs, Őcsény, Sárpilis községek területét jelenti. A táj némely szerzőnél Bátával, az itt élő református lakossággal is kiegészül, másoknál egész Bátával. A tájnév előfordul “Tolna megyei” jelzővel és anélkül egyaránt.
 Az ún. Kalocsai-Sárköz: A korábbi irodalomban, a népi szóhasználatban és a történeti forrásokban Kalocsa városa Duna balparti környékét is Sárköznek nevezték. Ez az Ordas, Kecel, Szeremle háromszögbe eső terület. A tájnév helyben használatos jelző nélkül is, az országos irodalomban, az 1950-es megyerendezés óta a “Kalocsai” jelző a jellemzőbb.
A tolnai és a kalocsai Sárköz Bogyiszló és Szeremle térségében érintkezik egymással. A szabályozott medrű Duna folyik köztük.

Sárköz néven ugyanakkor Szatmár megyében is ismerünk tájegységet. Az ottani Sárköz a Szamos és a Túr között fekvő síksági terület, Szinérváralja és Túrterebes környéke. A 18-19. században Szatmár megye egyik járását alkotta.

Jegyzetek